Евемон — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Евемон — сын Ликаона;
 Евемон — отец Эврипила;
 Евемон — сын Ормена, царь города Ормен;
 Евемон — царь атлантов.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов